Teamverfolgung steht für eine Mannschaftsdisziplin 
 im Bahnradsport, siehe Mannschaftsverfolgung
 im Eisschnelllauf, siehe Eisschnelllauf#Mannschaftsverfolgung